Bashkir pode se referir a:

 Bashkires - povo turcomano que habita algumas regiões da Rússia
 Língua bashkir - língua turcomana falada por este povo

Desambiguação